Chaix ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Chaix (1730–1799), französischer Abt und Botaniker
 Gerald Chaix (* 1947), französischer Historiker und Hochschullehrer 
 Henri Chaix (1925–1999), Schweizer Jazzpianist
 Marie Chaix (* 1942), französisch-amerikanische Schriftstellerin
 Pauline Chaponnière-Chaix (1850–1934), Schweizer Frauenrechtlerin

Chaix ist der Name von Ortschaften in Frankreich:
 Chaix (Vendée), Gemeinde im Département Vendée
 Chaix, Ortschaft in der Gemeinde Injoux-Génissiat im Département Ain